Ро́берт Блейк (; ) — американский актёр. На его счету множество различных ролей в кино и на телевидении. Наиболее известен по фильмам «Хладнокровное убийство», «Шоссе в никуда» и американскому телесериалу «Баретта». В 2002 году он был привлечен к суду по обвинению в убийстве своей второй жены Бонни Ли Бакли. 16 марта 2005 года актёр был полностью оправдан.

Скончался 9 марта 2023 года в Лос-Анджелесе от болезни сердца. По нему запланирована панихида.

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Молодой актёр»
Лица, оправданные в убийстве
Киноактёры США